Centenário peut faire référence à :

Lieux 

Centenário (Tocantins), municipalité du Brésil,
Centenário (Rio Grande do Sul), municipalité du Brésil,
Centenário do Sul, municipalité du Brésil de l'État du Paraná,
Quarto Centenário, municipalité du Brésil de l'État du Paraná,

Voir aussi